Fábio Oliveira peut désigner :

 Fábio Oliveira (1981-), Fábio de Jesus Oliveira, footballeur brésilo-togolais ;
 Fábio Oliveira, un joueur de rink hockey.